Przystań przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu – dawna przystań AZS UMK na Wiśle w Toruniu.

Lokalizacja 
Przystań znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, na przedłużeniu ul. Przybyszewskiego, która jest częścią drogi wojewódzkiej nr 257.

Historia 

Przyczółek mostowy w prawobrzeżnym Toruniu dla mostu pontonowego w zakończeniu dzisiejszej ulicy Przybyszewskiego istniał już w czasach pruskich. Wykonano go podczas budowy Twierdzy Toruń, scalając ewentualnym mostem, w razie zagrożenia militarnego,  pierścień fortyfikacji. W okresie międzywojennym teren przejęło wojsko polskie, urządzając tu poligon wodny 8. Batalionu Saperów.

W 1946 roku zorganizowano tu przystań dla Akademickiego Związku Sportowego nowo powołanego uniwersytetu. Służyła ona sekcji wioślarskiej i żeglarskiej. W latach 1958-1960, dzięki staraniom władz Uczelni wybudowano nową przystań dla wodniaków w sąsiedztwie Portu Zimowego. Zaś dotychczasowy obiekt zaczął ponownie pełnić rolę przyczółka mostowego dla przeprawy pontonowej, która w razie zniszczenia mostów stałych w Toruniu, służyłaby jako most tymczasowy.

W 2020 roku, podczas remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego, w tej lokalizacji planowano zbudować wojskowy most pontonowy, lecz na skutek zbyt niskiego stanu Wisły, do tej realizacji nie doszło.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu
 Transport i infrastruktura rzeczna w Toruniu
 Powodzie i regulacja Wisły w Toruniu

Przypisy 

Porty rzeczne w Toruniu
AZS UMK Toruń
Sport w Toruniu
Twierdza Toruń